Keizer Maximiliaan II (1527-1576), Rooms-Duits keizer (1564-1576)
 Maximiliaan II van Beieren (1811-1864), koning van Beieren (1848-1864)
 Maximiliaan II Emanuel van Beieren (1662-1726), keurvorst van Beieren (1679-1726), landvoogd van de Spaanse Nederlanden (1691-1706)
 Maximiliaan II van Bourgondië